La famiglia Di Capua (o De Capua o Da Capua o De Capoa) è stata una famiglia nobile italiana.

Storia 
La famiglia Di Capua ebbe origine nell'XI secolo dalla famiglia Archiepiscopis, la quale, ottenuto il feudo di Capua, secondo la legge longobarda dell'epoca, mutò il proprio nome con quello del feudo. Tra i primi membri che vi si ritrovano si ricordano un Adimaro, che fu creato cardinale da papa Alessandro II intorno al 1070, un Marino e un Guglielmo col figlio Rau/Raone, che furono feudatari in Terra di Lavoro e in Principato Ultra a partire dal 1187, un Tommaso, cardinale nel 1198 sotto papa Innocenzo III, e un Pietro, anch'egli cardinale, il quale ricevette la carica da papa Onorio III intorno al 1220.

Tuttavia è possibile stilare una genealogia della famiglia soltanto a partire dal XIII secolo con Andrea, vissuto sotto l'imperatore Federico II di Svevia. La famiglia ebbe numerosi feudi, di cui il principale fu quello dell'odierna Altavilla Irpina, ricevuto dal re del Regno di Napoli Roberto d'Angiò, sul quale esercitò il titolo di conte a partire da Roberto di Capua. Con il passare dei secoli la casata lasciò tracce importanti durante il Regno di Napoli, grazie alla sua cultura umanistica ed al prestigio dei suoi uomini d'arme e di chiesa. Ha goduto di nobiltà a Napoli, nei Seggi di Capuana, Montagna, Nido e Portanuova, Benevento, Reggio Calabria e Galatina. Venne ascritta all'Ordine di Malta nel 1506 e ricevette il Grandato di Spagna e l'Ordine del Toson d'oro. La famiglia si estinse nel 1790 con Bartolomeo, che fu l'ultimo principe di Riccia e conte di Altavilla.

Albero genealogico 
Di seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia Di Capua da Andrea, vissuto nel XIII secolo, fino al XVII secolo, secondo una ricostruzione dello storico Scipione Ammirato:

Membri principali 
 Bartolomeo di Capua (1248-1328), giurista, logoteta e gran protonotario del Regno di Napoli;
 Fabrizio di Capua († 1428), ciambellano, condottiero e conte di Conza;
 Matteo di Capua (1425-1481), condottiero e principe di Conca;
 Bartolomeo di Capua (XV secolo), principe di Riccia e conte di Altavilla, committente del Palazzo Marigliano di Napoli;
 Giovanni di Capua († 1495), condottiero e paggio del re del Regno di Napoli Ferrandino d'Aragona, morto nella battaglia di Seminara;
 Andrea di Capua († 1511), condottiero, duca di Termoli e conte di Campobasso e Montagano;
 Isabella di Capua (1510-1559), principessa di Molfetta, la quale sposò Ferrante I Gonzaga;
 Annibale di Capua († 1595), vescovo di Napoli nel 1578.

Feudi 
La famiglia Di Capua ha posseduto, in periodi di tempo diversi, un totale di 10 principati, 9 ducati, 8 marchesati, 16 contee e 119 baronie.

Dimore 

Di seguito è riportato un elenco non completo delle dimore abitate dalla famiglia Di Capua:
 Castello di Capua di Gambatesa;
 Palazzo Marigliano di Napoli;
 Palazzo Petrucci di Napoli.

Note 
Annotazioni

Riferimenti

Bibliografia

Voci correlate 

 Adimaro di Capua
 Andrea di Capua
 Annibale di Capua
 Bartolomeo di Capua
 Fabrizio di Capua

 Ferrante di Capua
 Giovanni di Capua
 Isabella di Capua
 Matteo di Capua
 Pietro Antonio di Capua

Collegamenti esterni 
 
 

Di Capua